Чоро де Агва има више значења:

 Чоро де Агва (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чоро де Агва (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чоро де Агва (Кујамекалко Виља де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Чоро де Агва (Сан Андрес Теотилалпам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику